Bindel ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Bindel (1890–1974), deutscher Mathematiker und Anthroposoph
 Karl Bindel (1857–1909), deutscher Bergsteiger
 Paul Bindel (1894–1973), deutscher Maler

Bindel bezeichnet: 
 Naturschutzgebiet Bindel in Brilon, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Bindl